

Населені пункти та їхні частини
 Мшано — село в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мшано — село в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мшано — лісова осада в гміні Бродниця Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки